Dit is een lijst van stations in het netwerk van de RER in Frankrijk.

 
RER
RER